Köbach ist ein geographischer Name im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen:

Orte:
 Köbach (Much), Ortsteil der Gemeinde Much
 Köbach (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid

Gewässer:
 Köbach (Werschbach) – zwei Zuflüsse des  Werschbachs (zweiter des Namens zur Bröl); flussabwärts:
 Köbach (Werschbach, Oberhausen), rechter Zufluss zwischen Oberhausen und Köbach (Much), beide Gemeinde Much
 Köbach (Werschbach, Hermerather Mühle), rechter Zufluss zwischen Köbach (Much), Gemeinde Much und Hermerather Mühle, Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid

Siehe auch:
 Kübach
 Kühbach